

Toponyme

Australie 
 Concord, en Nouvelle-Galles du Sud.

Canada 
 Concord, en Ontario.

États-Unis 
 Concord, une census-designated place (CDP) du comté de Jefferson, en Alabama ;
 Concord, une municipalité du comté de Cleburne, en Arkansas ;
 Concord, en Californie ;
 Concord, en Caroline du Nord ;
 Concord, en Géorgie ;
 Concord, dans l'Illinois ;
 Concord, dans le Kentucky ;
 Concord, dans le Massachusetts ;
 Concord, dans le Michigan ;
 Concord, capitale de l'État du New Hampshire ;
 Concord, ville dans l’État de New York ;
 Concord, dans l'Ohio ;
 Concord, dans le Tennessee ;
 Concord, dans le Vermont ;
 Concord, en Virginie ;
 Concord, une CDP du comté de Saint-Louis, en Missouri.

Hydronyme 
 Concord dans le Massachusetts aux États-Unis.

Divers 
 Batailles de Lexington et Concord, batailles de la guerre d'indépendance américaine ;
 Concord, marque horlogère américaine ;
 Concord, Confédération européenne des ONG de développement et d'urgence ;
 Concord, fabricant d'appareils photos ;
 Concord, cépage de l'est des États-Unis ;
 Concord, navire apportant en 1683 les fondateurs de Germantown (actuel Philadelphie) ;
 Concord Sonata, une œuvre du compositeur américain Charles Ives;
 Concord Records, un label de musique américain, et sa filiale Concord Jazz.

Voir aussi